Plaats in Indonesië
 Sembungan (Kejajar), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Sembungan (Nogosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java